Dos departamentos argentinos llevan el nombre de General Alvear, honrando a Carlos María de Alvear:

 el Departamento General Alvear, en la provincia de Corrientes;
 el Departamento General Alvear, en la provincia de Mendoza.